Александр Филиппович Кольбиков (1885—1918) — войсковой старшина 21-го Кубанского пластунского батальона, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Казак хутора Широчанского станицы Старощербиновской Кубанской области.

Окончил 3-й Московский кадетский корпус (1907) и Киевское военное училище (1909), откуда выпущен был хорунжим в 5-й Кубанский пластунский батальон. Произведён в сотники 5 октября 1912 года.

С началом Первой мировой войны, 6 июня 1915 года переведён в 21-й Кубанский пластунский батальон. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведён в подъесаулы 28 октября 1915 года «за отличия в делах против неприятеля», в есаулы — 17 сентября 1916 года «за отличия в делах против неприятеля», в войсковые старшины — 19 сентября 1917 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении на Юге России, в Добровольческой армии — командир 8-го Кубанского пластунского батальона, полковник. Убит под станицей Невинномысской 21 октября 1918 года.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 31.03.1916)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 7.06.1916)
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 7.06.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 15.10.1916)

Источники 
 
 Армия и флот свободной России, № 227. Официальный отдел. — 4 октября 1917 г. — С. 4.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква К.

Выпускники 3-го Московского кадетского корпуса
Выпускники Киевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Погибшие в Гражданскую войну в России